Евгения Самойловна Шлихтер (урожд. Лувищук; , Каменец-Подольский — ) — участница революционного движения в России, работала в правительствах РСФСР и УССР, жена А. Г. Шлихтера.

Старшая сестра Анны Самойловны Карповой, жены химика А. Я. Карпова.

Биография 
Евгения Самойловна Лувищук родилась на юге Российской империи в семье еврейского ремесленника. В 1889—1891 годах училась в Бернском университете, где познакомилась с А. Г. Шлихтером. По профессии — врач. С 1891 года участвует в социал-демократических кружках и организациях в Самаре, на Урале и Украине. В 1892 году вступает в РСДРП. В 1902—1905 годы вела революционную работу в Киеве, в 1906—1908 годах — в Финляндии, с 1909 года — в Восточной Сибири, куда последовала в ссылку вслед за мужем. Секретарь, корректор и выпускающая нелегальной газеты «Пролетарий», затем газеты «Вперёд».

В 1917 году Е. С. Шлихтер участвует в Февральской революции 1917 в Красноярске и в Октябрьской революции в Москве.

В 1918—1928 годах работала в Наркомпросе РСФСР и УССР, а затем на административной и научной работе в Киеве, директор Музея революции УССР.

Семья 
Трое сыновей.
 Сергей Александрович Шлихтер (1894—1916).
 Борис Александрович Шлихтер (1904—1973), историк, старший инструктор политотдела 181-й стрелковой дивизии, капитан, заместитель заведующего Отделом рукописей ГБЛ. Его жена — инженер Анна Ефимовна Шлихтер (урожд. Гринберг, 1905—1984).
 Внуки — экономист Сергей Борисович Шлихтер (род. 1931) и химик-органик Эрнест Борисович Шлихтер (род. 1935).

Примечания

Литература 
 Александрова Н. «Сильная духом» (в сборнике «Женщины русской революции», Москва 1968).

Революционеры России
Родившиеся в Каменце-Подольском
Журналистки Российской империи